Чарльз Альфред Юстон Фицрой (; 4 июня 1892 — 11 ноября 1970) — британский аристократ, солдат, политик и фермер, 10-й герцог Графтон, 10-й граф Юстон, 10-й виконт Ипсуич, 10-й барон Садбери с 1936 года.

Биография 
Хью Фицрой принадлежал к побочной ветви королевской династии Стюартов. Родился 4 июня 1892 года в Юстон-холле. Старший сын лорда Чарльза Эдварда Фицроя (1857—1911) и его жены Эсме Фицрой (1863—1952). Внук подполковника Огастаса Чарльза Леннокса Фицроя, 7-го герцога Графтона (1821—1918). Его мать Эсме Мэри Хелен Августа была старшей дочерью Чарльза Фицроя, 3-го барона Саутгемптона (1801—1872).

Закончил Веллингтонский колледж в Крауторне (графство Беркшир) и Королевское военное училище в Сандхерсте.

В 1911 году Чарльз Фицрой поступил на службу в ряды королевских уэльских фузилеров, которые были расквартированы в Кветте на территории нынешнего Пакистана. В 1914 году, вскоре после начала Первой мировой войны, он отправился во Францию, а в 1917 году был назначен адъютантом и контролером лорда Бакстона, генерал-губернатора Южной Африки. Он оставался в Южной Африке до 1920 года. В 1921 году он уволился из армии.

После отставки из армии Чарльз Фицрой стал фермером в Кони-Уэстоне в Саффолке . С 1927 по 1936 год он был земельным агентом дяди своей первой жены по материнской линии, Оуэна Хью Смита, в Лэнгеме в Ратленде.

В августе 1936 года он сменил своего двоюродного племянника Джона Фицроя, 9-го герцога Графтона, на посту 10-го герцога Графтона и унаследовал фамильное поместье в Юстон-Холле.

Семья 
Герцог Графтон был трижды женат. 24 января 1918 года он женился первым браком на леди Дорин Марии Джозефе Сидни Бакстон (29 ноября 1897 — 28 июля 1923), дочери его командующего офицера Сидни Бакстона, 1-го графа Бакстона, и его жены Милдред Энн Смит. У них было трое детей:

 Хью Денис Чарльз Фицрой, 11-й герцог Графтон (3 апреля 1919 — 7 апреля 2011), старший сын и преемник отца
 Леди Энн Милдред Эсме Фицрой (7 августа 1920 — 4 ноября 2019), вышла замуж за майора Колина Далзелла Маккензи
 Лорд Чарльз Оливер Эдвард Фицрой (13 июля 1923 — 6 августа 1944), убит в бою, не женат.

Через год после смерти первой жены Чарльз Фицрой женился вторым браком на Люси Элеонор Барнс (25 декабря 1897 — 11 сентября 1943), дочери сэра Джорджа Стэпилтона Барнса и его жены Сибил де Гурнэ Бакстон. Церемония состоялась 6 октября 1924 года. Люси была двоюродной сестрой первой жены Чарльза. У них было двое детей:

 Лорд Эдвард Энтони Чарльз Фицрой (26 августа 1928 — 25 ноября 2007), женился на Веронике Мэри Ратледж
 Лорд Майкл Чарльз Фицрой (18 марта 1932 — 15 июля 1954), умер на Соломоновых островах (пропал без вести, предположительно утонул).

Через год после смерти второй жены он женился в третий раз на Рите Эмили Карр-Эллисон (24 октября 1911 — 24 августа 1970), дочери Джона Ральфа Карр-Эллисона и его жены Алисы Урсулы Лэнг. Церемония состоялась 18 июля 1944 года. Третий брак был бездетным.

Герцог Графтон скончался в Бери-Сент-Эдмундсе 11 ноября 1970 года в возрасте 78 лет. Ему наследовал его старший сын от первого брака, Хью Фицрой, 11-й герцог Графтон.

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Duke of Grafton

Предки

Примечания 

10
Графы Юстон
Виконты Ипсуич
Бароны Садбери
Выпускники Королевского военного училища
Офицеры Королевских уэльских фузилёров
Участники Первой мировой войны (Великобритания)